Dżaba – miasto w Maroku
 Dżaba – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej, w gubernatorstwie Dżanin
 Dżaba – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Hajfy
 Dżaba – miejscowość w Syrii